Breathe, Faith Hill egyik albuma
 Breathe, Blu Cantrell dala
 Breathe, Kylie Minogue dala
 Breathe, Michelle Branch dala
 Breathe, a Pink Floyd dala
 Breathe, a The Cinematic Orchestra zenekar egyik kislemeze, és dala
 Breathe, a The Prodigy dala